IAE steht für:
 IAE Aix-en-Provence, eine französische Business-School der Universität Paul Cézanne Aix-Marseille III
 Ignalinos atominė elektrinė, das Kernkraftwerk Ignalina in Litauen

 International Aero Engines, eine Unternehmenskooperation
 International Association of Egyptologists (Internationaler Ägyptologen-Verband)
 IrAero, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 ISDN-Anschluss-Einheit, ein Anschlussdosentyp der Kommunikationstechnik

I.Ae. steht für:
 Instituto Aerotécnico, staatliche argentinische Forschungseinrichtung zur Luftfahrttechnik

Siehe auch:
 

Abkürzung